Кунохе (Івате)
 Повіт Кунохе